Кримська операція 1918
 Кримська операція (1944)